Guerra di Urtatagai (1913)
Guerra di Urtatagai (1925-1926)